Саутин — русская фамилия.

Известные носители:
 Саутин, Александр Юрьевич (род. 1988) — российский футболист.
 Саутин, Артём Владимирович (род. 1977) — украинский футболист.
 Саутин, Иван Васильевич (1903—1975) — советский государственный деятель.
 Саутин, Дмитрий Иванович (род. 1974) — российский прыгун в воду.
 Саутин, Юрий Васильевич (род. 1963) — советский и российский футболист.

См. также 
 Саутино